est une expression anglaise signifiant « le patriote ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais d'Okraïna, film soviétique de Boris Barnet sorti en 1933 ;

 , titre original du Patriote, film américain d'Ernst Lubitsch sorti en 1928 ;
 , film américain de Frank Harris sorti en 1986 ;
 , titre original de Piège à haut risque, film américain de Dean Semler sorti en 1998 ;
 , film germano-américain de Roland Emmerich sorti en 2000.

Autres 

 , album de  sorti le  ;
 , pièce de théâtre de Sidney Kingsley présentée en 1943 ;
The Patriot est le nom de ring du catcheur masqué américain Del Wilkes

Voir aussi